Василий Васькин:
 Васькин, Василий Никитич (псевдоним, настоящая фамилия Никитин; 1917—1942) — чувашский советский поэт.
 Васькин, Василий Тимофеевич (1914—1993) — советский сотрудник органов госбезопасности, генерал-майор, депутат Верховного Совета СССР IV созыва.